Nassen est un patronyme porté notamment par :

 Daniël Nassen (1966-), joueur puis entraîneur de football belge ;
  (1946-2021), chanteuse suédoise ;
  (1957-), joueur de curling suédois ;
  (1998-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Pieter Nassen (1944-), coureur cycliste belge.